Маза́н-л’Аббеи́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Монпеза-су-Бозон. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07154.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 136 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 83 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 63 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 63 активных работали 58 человек (34 мужчины и 24 женщины), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 20 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш